M100 kan syfta på:
 Messier 100
 M100 (tunnelbanevagn) – en tunnelbanevagn i Helsingfors